Anodonta är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1799. Anodonta ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Målarmusslor
Anodonta